

Aziende 
Casa Editrice Nerbini – casa editrice fiorentina

Persone 
Giovanni Nerbini – presbitero italiano, vescovo eletto di Prato
Giuseppe Nerbini – editore italiano, fondatore della Casa Editrice Nerbini
Mario Nerbini – editore italiano, figlio di Giuseppe